Супер рагби 2018. (службени назив: 2018 Super Rugby) је било 23. издање најквалитетнијег клупског рагби такмичења на свету. Учестовало је 15 екипа из Јапана, Аргентине, Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. На крају су титулу освојили Крусејдерси пошто су у финалу на Новом Зеланду победили Лајонсе и тако девети пут у историји освојили ово елитно такмичење. Крусејдерси су одбранили титулу клупског првака Света и потврдили да су у рагбију, оно што је Реал Мадрид у фудбалу, највећи тим на Свету. Несрећни Лајонси су тако изгубили и треће финале Супер рагбија.

Формат такмичења 

15 франшиза било је подељено у три конференције (Јужноафричка, Аустралијска и Новозеландска). У лигашком делу такмичења одржано је 19 кола, укупно је одиграно 120 утакмица. Сваки тим је одиграо 16 утакмица. Након лигашког дела такмичења уследила је нокаут фаза такмичења, у којој су се нашли лидери конференција и још 5 најбољих тимова у генералном пласману. Лигашки део се играо у фебруару, марту, априлу, мају, јуну и јулу, а завршница такмичења у јулу и августу.

Табела

Плеј оф

Индивидуална статистика 

Највише поена
 
 Бернард Фоли 223, Воратаси
 Роберт ду Приз 215, Шаркс
 Демијан Мекензи 177, Чифс
 Елтон Жантис 173, Лајонси
 Николас Санчез 161, Џагуарси

Највише есеја
 Бен Лем 16, Херикејнси
 Џорџ Бриџ 15, Крусејдерси
 Таквеле Наијараворо 15, Воратаси
 Малколм Маркс 12, Лајонси
 Израел Фолау 11, Воратаси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2018.